Das Rolex Monte-Carlo Masters 2021 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 18. April 2021 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Sieger im Einzel im Jahr 2019 war Fabio Fognini. Im Doppel waren Nikola Mektić und Franko Škugor im Jahr 2019 erfolgreich. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.082.960 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.460.585 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. April 2021 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin